Running (da (to) run = correre, in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Running - Il vincitore (Running) – film del 1979 diretto da Steven Hilliard Stern
 Running (Running Scared) – film del 2006 diretto da Wayne Kramer

Musica 
 Running – singolo degli Information Society del 1985
 Running – singolo dei No Doubt del 2003
 Running – singolo degli Evermore del 2006
 Running – singolo di Sarah Brightman del 2007
 Running – singolo di András Kállay Saunders del 2014, che rappresenta l'Ungheria nell'edizione di quell'anno dell'Eurovision Song Contest.
 Running – singolo di James Bay del 2016
 Running – singolo dei Moderat del 2016
 Running – singolo di Sandro Nicolas del 2020

Sport
Running – termine tecnico anglofilo per la corsa